Belfort puede referirse a:

Lugares 
 Belfort, una ciudad francesa.
 Territorio de Belfort,  un departamento francés situado en el este del país.

Personas 
 Jordan Belfort, escritor, orador y antiguo corredor de bolsa, declarado culpable de numerosos delitos financieros.
 Vitor Belfort, luchador brasileño de artes marciales mixtas.